El término alabanza puede referirse:

 a una alabanza, el producto de enunciar afirmaciones positivas acerca de una persona;
 en la religión, a una alabanza, parte integral de la liturgia;
 en la psicología, a una alabanza, un agradecimiento.